Trinity Evangelical Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity Evangelical Lutheran Church (Abilene, Kansas), NRHP-ID 06000965
 Trinity Evangelical Lutheran Church (Manhattan, New York), NRHP-ID 09000722
 Trinity Evangelical Lutheran Church (Milwaukee, Wisconsin), NRHP-ID 79000099